Мекапала има више значења:

 Мекапала (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мекапала (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мекапала (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мекапала (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мекапала (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику